

Geografia
Italia
Cersosimo – comune della provincia di Potenza

Persone
Domenico Cersosimo (1952) – economista e politico italiano
Manlio Cersosimo (1939-2018), meglio noto con lo pseudonimo Mark Shanon – attore pornografico italiano, figlio di Vincenzo
Vincenzo Cersosimo (1900-1969) – magistrato italiano